Cortesão ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Luís Cortesão (1917–1991), portugiesischer Psychiater und Gruppenanalytiker
 Jaime Cortesão (1884–1960), portugiesischer Arzt, Politiker, Historiker und Dichter